Darnell steht für:

 Darnell (Name), englischer Personenname
 Darnell-Nunatak, Nunatak in der Britannia Range des Transantarktischen Gebirges, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darnell (Kentucky)
 Darnell (Louisiana)
 Darnell (Ohio)
 Darnell Town, Virginia